She Loves Me, She Loves Me Not – cortometraggio del 1920 diretto da Al St. John
She Loves Me, She Loves Me Not – cortometraggio del 2010 diretto da Linda Mirabilio